Tremopora är ett släkte av mossdjur. Tremopora ingår i familjen Hiantoporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Tremopora